Wolf Creek (метеорит)
 Wolf Creek — австралийский фильм ужасов 2005 года.